Hüttenmüller ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Hüttenmüller (1789–1862), deutscher Papierfabrikant und Politiker
 Robert Hüttenmüller (1853–1919), deutscher Industriemanager